Кефир:
 Кефир — кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного коровьего молока.
 «Кефир» — команда КВН.

См. также 
 «Фруктовый кефир» — российская рок-группа из Ростова-на-Дону.
 Кефирный гриб — группа бактерий и микроорганизмов, используемая для получения кефира.
 «kefir» — YouTube-блогер, профессиональный российский киберспортсмен.